TV Cidade foi uma emissora de televisão brasileira com sede em Pelotas, RS. Operava no canal 20 da operadora de TV por assinatura BLUE e no canal 23 da NET

História 

A STV (Sistema de Televisão e Vídeo) foi fundada por Leno Cesar dos Santos Machado e Moacir José Marcelino, no dia 30 de janeiro de 1996. A empresa produzia documentários em fitas de vídeo para serem veiculadas em agências bancárias, a fim de entreter os clientes que aguardavam serviço nas filas.

Com o aumento da demanda por serviços, a STV foi crescendo e conseguiu, em março de 1998, o canal 19 da PANSAT (serviço de TV por assinatura que mais tarde passou se chamar VIACABO) para transmitir seus documentários através de fibra óptica.

A então emissora de televisão STV, que transmitia os documentários apenas em horário bancário, passou a utilizar os espaços vagos para a veiculação de programas de TV próprios. O primeiro programa da STV entrou no ar em 23 de março de 1998: Por Pelotas (que mais tarde passou a se chamar Por Pelotas Entrevista). Ao final de 1998, a emissora já contava com cinco programas próprios além do TV Bancos.

Ao longo dos anos, o número de programas produzidos pela STV foi crescendo e o nome da emissora mudou para TV Cidade, que passou a operar no canal 20 da VIACABO.

Foi substituida pela Conecta TV em 7 de Agosto de 2017.

Programação 
A TV Cidade conta com 25 programas, são eles:

Ativado
Autografando
Boa Companhia
Casa da Chiquinha
Cidade Esportes
Cidade Rural
Cidade Shopping
Conexão

Destacando Pelotas
Encontro Marcado
Entre Paisanos
Igreja da Graça em seu Lar
Música, Viola & Cia.
Palavras de Paz
Pit Stop
Por Pelotas Entrevista

Programa Turbo
Programa Vida
Rass Música.com
Shop House Predipel
SINDUSCON e a Comunidade
Toca aí
TV Bancos
Vida Saudável
Você na Madrugada
|}

Ver também
RBS TV Pelotas
Top TV Pelotas
TV Pampa Sul

Ligações externas
Página oficial

Cidade
Cidade